Příjmení Bock nese více osobností:

 Emil Bock (1895–1959) – německý evangelický a antroposofický teolog a spoluzakladatel Obce křesťanů
 Erich Bock (1913–2007) – český a německý lékař
 Carl Ernst Bock (1809–1874) – německý lékař a anatom
 Fedor von Bock (1880–1945) – německý polní maršál v období druhé světové války
 Karl Bock (1886–1946) – československý politik německé národnosti
 Markus Bock (* 1979) – německý sportovní lezec
 Wilhelm Bock (starosta) (1895–1966) – rakouský politik z Horních Rakous, starosta Lince a římskokatolický duchovní, pronásledován nacistickým režimem

Další významy

 Bock (pivo) – druh silného piva, původem z Německa

Německá příjmení
Židovská příjmení